Rubensstraße steht für:
 Rubensstraße (Berlin)
 Rubensstraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Vahrenwald-List
 Rubensstraße (München)
 Rubensstraße (Saarbrücken), siehe Liste der Baudenkmäler in Sankt Arnual #Rubensstraße
 Rubensstraße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Vohwinkel-Mitte

Siehe auch: